Coen kan vara:
Joel och Ethan Coen – amerikanska regissörer, manusförfattare och filmproducenter
Coen, Queensland – en ort i Australien

Se även 
 Kohen
 Cohen – flera 
 Koan

Judiska efternamn